Shutdown oder Shut Down steht für:

 das Ausschalten eines Computers, siehe Herunterfahren
 Stilllegung des öffentlichen Lebens als Maßnahme einer Massenquarantäne #Abriegelung, Lockdown, Shutdown
 Psychologische Reaktion eines Autisten auf einen starken Anspannungszustand, siehe Reizüberflutung
 Shut Down Vol. 2, Musikalbum der Beach Boys (1964)

Siehe auch:

 Shutdown Day (Aktionstag für einen computerfreien Tag)
 Government Shutdown (US-Politik: teilweises Einstellen der Regierungsarbeit)
 Lockdown (Begriffsklärung)